Davis Cup 1993 beschrijft de 82e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Duitsland won voor de derde keer de Davis Cup door in de finale Australië met 4-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep 1.

België won de eerste wedstrijd en was ook succesvol in de beslissingswedstrijd voor promotie naar de Wereldgroep. Hierdoor speelt het volgend jaar in de Wereldgroep.

Nederland 

Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland haalde de kwartfinale en verzekerde zich hiermee van handhaving in de Wereldgroep.